Cupa UEFA din sezonul 1997–98 a fost câștigată de Inter Milano în finala italiană contra echipei S.S. Lazio.

Turul 1 preliminar 

|}

Turul 2 preliminar 

|}

Prima rundă 

|}

Runda 2 

|}

Optimi 

|}

Sferturi de finala 

|}

Semifinale 

|}

Finala

Legături externe 
 Site oficial
 Rezultate pe rsssf.com

Sezoanele Cupei UEFA
1997 în fotbal
1998 în fotbal